Rautio bezeichnet:

 die ehemalige finnische Gemeinde Rautio, 1973 nach Kalajoki eingemeindet
 Rautio-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Rautio ist der Familienname folgender Personen:
 Erkki Rautio (* 1931), finnischer Violoncellist 
 Karl Rautio (1889–1963), sowjetischer Komponist, Musiklehrer und Dirigent
 Maria Rautio (* 1957), schwedische Skilangläuferin
 Ron Rautio (1968–2005), kanadischer Skispringer
 Valle Rautio (1921–1973), finnischer Dreispringer